Марки́нью ():
 Маркинью — муниципалитет в штате Парана (Бразилия)
 Маркинью — бразильский футболист
 Marquinho — уменьшительная форма от имени Marco